Les Carcharodontosauridae (en français carcharodontosauridés), forment une famille éteinte de dinosaures théropodes carnivores du clade des carnosaures ayant vécu au cours du « Crétacé moyen », du Barrémien au Turonien, soit il y a environ entre  et  millions d'années.

Ils regroupent certains des plus grands prédateurs terrestres ayant existé, comme Giganotosaurus, Mapusaurus, Carcharodontosaurus et Tyrannotitan, dont la longueur est équivalente, voire supérieure, à celle du plus célèbre des théropodes, Tyrannosaurus.

Liste des genres 
  Acrocanthosaurus (États-Unis)
  Carcharodontosaurus (Algérie, Maroc, Niger)
  Concavenator (Espagne)
  Eocarcharia (Niger)
  Giganotosaurus (Argentine)
  Kelmayisaurus (Chine)
  Mapusaurus (Argentine)
  Sauroniops (Maroc)
  Shaochilong (Chine)
  Taurovenator (Argentine)
  Tyrannotitan (Argentine)
  Veterupristisaurus (Tanzanie)

Description

Taille 
Dans les années 1990, de nombreuses publications des paléontologues argentins Jorge O. Calvo et Rodolfo Aníbal Coria ont estimé la longueur totale des plus grands d'entre eux, connus par des squelettes partiels, comme le carcharodontosauridé argentin Giganotosaurus, entre , mais ces estimations ont été controversées.

En 2015, une nouvelle étude, réalisée par Christophe Hendrickx et ses collègues, attribue une longueur maximale de  aux plus grands carcharodontosauridés, tandis que les plus petits auraient eu une taille d'au moins .

Leur crâne est particulièrement développé avec une longueur totale maximale estimée entre , voire jusqu'à  pour le plus grand Giganotosaurus.

Répartition géographique et stratigraphique 
Au Crétacé inférieur et « moyen » , les carcharodontosauridés étaient, avec les spinosauridés, les plus grands prédateurs du Gondwana (Argentine, Maroc, Niger, Tanzanie, mais leurs espèces sont aussi présentes en Europe (Concavenator) en Amérique du Nord (Acrocanthosaurus) et en Asie (Shaochilong).

Après le Turonien ils semblent avoir été remplacés sur le Gondwana par les plus petits théropodes de la famille des abélisauridés et en Laurasie (Amérique du Nord et Asie) par celle des tyrannosauridés. Cette disparition des carcharodontosauridés mais aussi des spinosauridés apparaît comme un remplacement global des faunes à l'échelle mondiale .

Un os maxillaire et quelques dents découverts dans le Maastrichtien du Brésil ont été attribués à un carcharodontosauridé, ce qui étendrait leur présence jusqu’à la fin du Crétacé supérieur, soit sur une durée de près de  (millions d'années), mais cette hypothèse n'a pas été reprise par la communauté des paléontologues.

En 2011, quelques vertèbres découvertes dans la formation géologique de Tendaguru, dans le sud-est de la Tanzanie, ont été assignées par le paléontologue Oliver W. M. Rauhut à un nouveau genre de carcharodontosauridés, Veterupristisaurus. Ces fossiles très partiels proviennent d'une strate datée entre le Kimméridgien supérieur et le tout début du Tithonien, il y a environ  (millions d'années).

Classification 
La famille des Carcharodontosauridae a été créée par Ernst Stromer en 1931 pour inclure alors la seule espèce nouvellement découverte, Carcharodontosaurus saharicus.

En 1998 Paul Sereno définit les Carcharodontosauridae comme un clade incluant Carcharodontosaurus et toutes les espèces plus proches de ce genre que de Allosaurus, Sinraptor, Monolophosaurus ou Cryolophosaurus.

En 2006, Rodolfo Aníbal Coria et Phil Currie créent au sein des Carcharodontosauridae, la sous-famille des Giganotosaurinae, pour regrouper les espèces les plus évoluées d'Amérique du Sud. Ce nom est repris par Steve Brusatte et ses collègues en 2009, mais depuis ceux-ci sont plutôt inclus dans une tribu, les Giganotosaurini au sein d'une sous-famille des Carcharodontosaurinae ajoutant le genre Carcharodontosaurus. 

L'analyse phylogénétique réalisée en 2016 par Sebastián Apesteguía et ses collègues aboutit au cladogramme suivant, qui montre la position des différents genres de Carcharodontosauridae dans la succession de clades : Carcharodontosauria, Carcharodontosauridae, Carcharodontosaurinae et la tribu des Giganotosaurini qui abrite les trois principaux genres argentins :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Liste de clades des reptiles disparus
 Carcharodontosaurus
 Giganotosaurus

Liens externes 
 Carcharodontosauridae : article sur ce dinosaure

Carnosaure
Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1931